"Wahtah", indiańskie słowo oznaczające okręt 
 USS "Wahtah" (YT-140), później YTB-140, holownik portowy będący w służbie US Navy w latach 1939-1974.